Дона може да се отнася за:
 Дона – град в Германия;
 Дона (род) – графски род в Германия;
 Дона (патрициански род) – патрициански род от Италия